Гонконг принял участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля.

В составе делегации Гонконга три официальных лица и один спортсмен. Бартон Люй Пиньтао участвовал в соревнованиях по шорт-треку и занял 30 место. Также Бартон Люй Пиньтао стал знаменосцем Гонконга на Олимпийских играх.

Результаты соревнований

Шорт-трек 

 Мужчины

Гонконг
2014 год в Гонконге